Polak puede hacer referencia a:

Federico Polak, político y dirigente deportivo argentino.
Jan Polák, futbolista checo.
Otto Polak-Hellwig, arquitecto austríaco.